Muzyka
 Circle – fińska grupa muzyczna
 Circle – album muzyczny Piotra Wojtasika (2007)

 Geografia
 Circle – jednostka osadnicza w USA w stanie Alaska, w okręgu Yukon-Koyukuk
 Circle – miejscowość w USA w stanie Montana, w hrabstwie McCone